Mužská dvouhra St. Petersburg Open 2017 probíhala ve druhé polovině září 2017. Do singlové soutěže petrohradského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl čtvrtý hráč žebříčku Alexander Zverev z Německa, který zvolil start na pražském Laver Cupu 2017.

Vítězem se stal nenasazený bosenský tenista Damir Džumhur, jenž ve finále zdolal italskou turnajovou trojku Fabia Fogniniho po třísetovém průběhu 3–6, 6–4 a 6–2. Na okruhu ATP Tour si tak 25letý hráč připsal premiérové turnajové vítězství a stal se prvním tenistou z Bosny a Hercegoviny, který vyhrál turnaj ATP Tour. V následném vydání žebříčku se posunul na dosavadní kariérní maximum, když mu patřila 40. příčka.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

St. Petersburg Open
ATP World Tour 2017